, footballeur norvégien,
, joueur de baseball américain,
 (1913–1997), militaire norvégien,
Ernest Hauger, missionnaire catholique alsacien,
Henning Hauger, joueur de football norvégien,
Torill Thorstad Hauger, écrivain et illustrateur norvégien.

Voir aussi 
, club de Bærum, Norvège,
, club de football de Bærum, Norvège,
, station de Oslo, Norvège,